Митрополи́т Ио́на II (ум. 9 июля 1507) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.

Биография 
Сведений о нём до избрания на Киевскую митрополию известно мало. До принятия монашества он был человеком семейным и имел сына Семёна. Есть основания полагать, что он происходил из Московского государства.

B начале 1502 года, по протекции великой княгини Елены, дочери Московского великого князя Ивана III, был назначен настоятелем Минского Вознесенского монастыря.

С 1503 года до кончины управлял Киевской митрополией. Своим назначением на митрополию обязан православной королеве Елене, которая ходатайствовала за него перед королём Александром. Благословение и поставление на митрополию Иона получил, вероятно, от Цареградского патриарха Пахомия в 1504 году.

Был активным противником Флорентийской унии. Этим он отличался от своего предшественника Иосифа I Болгариновича, сторонника унии. Иона был весьма активен в защите Православия, в его правление исчезли все следы унии.

Как пастырь митрополит Иона был ревностным и строгим, человеком простого благочестия. Пользовался глубоким уважением паствы.

Скончался 9 июля 1507.

См. также 
 Митрополиты юго-западной Руси

Ссылки 
 Иона II на сайте ortho-rus.ru
 А. В. Карташев. Очерки по истории Русской Церкви. Том 1
 Киевская митрополия в XVI в.

Митрополиты Киевские, Галицкие и всея Руси
Умершие в 1507 году